All for You pode se referir a:

Música 
 "All for You" (Ace of Base)
 All for You (álbum de Annihilator) - álbum da banda canadense Annihilator
 "All for You", canção-título, originalmente lançada no EP The One
 All for You: A Dedication to the Nat King Cole Trio, álbum da cantora Diana Krall
 All for You (álbum de Janet Jackson)
 "All for You" (canção de Janet Jackson), canção do álbum
 All for You World Tour, turnê de 2001/2002 para promover o álbum
 "All for You" (Kate Ryan)
 "All for You" (Namie Amuro)
 "All for You" (Sister Hazel)
 "All for You", canção da banda Black Label Society, do álbum Stronger Than Death
 "All for You", canção da banda Goodnight Nurse, do álbum Always and Never
 "All for You", canção da banda Little Brother, do álbum The Minstrel Show
 "All for You", canção da banda Our Lady Peace, do álbum Gravity
 "All for You", canção da banda Vaeda, do álbum State of Nature
 "All for You", canção do musical Seussical

Quadrinhos 
 "All for You", história de Star Wars Tales, publicada no Star Wars Tales Volume 5

Desambiguação